KMK kan avse:
Kungliga Myntkabinettet
Kungliga Motorbåt Klubben –  en svensk båtklubb bildad 1915 ur KAK